Blood Oranges – gruppo musicale olandese
 Arance rosso sangue (The Blood Oranges) – romanzo di John Hawkes del 1971
 Arancia rosso sangue (The Blood Oranges) – film del 1997 diretto da Philip Haas

Pagine correlate 
 Blood Orange